Druga hrvatska nogometna liga 1993./1994. bila je treća sezona Druge HNL. Liga je bila podijeljena u dvije skupine: Sjever i Jug. Na kraju sezone, u Prvu HNL kvalificirali su se pobjednici skupina Marsonia i Neretva.

Jug

Ljestvica

Sjever

Ljestvica

Poveznice 
 1. HNL 1993./94.
 3. HNL 1993./94.
 4. rang HNL-a 1993./94.
 5. rang HNL-a 1993./94.
 6. rang HNL-a 1993./94.
 7. rang HNL-a 1993./94.
 Ostale lige 1993./94.
 Hrvatski nogometni kup 1993./94.

Izvori 
RSSSF: Croatia 1993./94.

1993./1994.
 2